Gordon Graydon est un nom pouvant désigner:

Gordon Graydon (1897-1953), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1942), homme politique canadien en Alberta

Voir aussi

Graydon, Gordon